San Diego Gulls kan betyda:
San Diego Gulls (1966–1974), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i Western Hockey League (WHL).
San Diego Gulls (1990–1995), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i International Hockey League (IHL).
San Diego Gulls (1995–2006), ett amerikanskt ishockeylag som spelade i ECHL.
San Diego Gulls (2015–), ett amerikanskt ishockeylag som spelar i American Hockey League (AHL).